Johann Böcklin oder Johann Boecklin ist der Name folgender Personen:

* Johann Böcklin (Kupferstecher) (Jo. Böcklen; vor 1710–nach 1711), deutscher Kupferstecher in Berlin
 Johann Christoph Boecklin (Johann Christoph Böcklin; Johan Christopher Boecklin; Christoph Böcklin; 1657–1709), deutscher Kupferstecher und Illustrator insbesondere in Leipzig